Il re dell'audacia (The Gray Ghost) – serial muto statunitense del 1917 diretto da Stuart Paton.
The Gray Ghost – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1957 al 1958.